Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Achilles:

  – scuna da 8 cannoni, acquistato nel 1747 e catturato dagli spagnoli nel 1748.
  – vascello da 60 cannoni, varato nel 1757 e radiato nel 1784.
  – fregata corazzata, varata nel 1863, rinominata HMS Hibernia nel 1902, HMS Egmont nel 1904, HMS Egremont nel 1916 e HMS Pembroke nel 1919, radiata nel 1923.
  – incrociatore corazzato della classe Duke of Edinburgh, varato nel 1905 e radiato nel 1921.
  – incrociatore leggero della classe Leander, varato nel 1932, in servizio con la Royal New Zealand Navy come HMNZS Achilles dal 1941 al 1946, trasferito alla Marina militare indiana nel 1948 come , radiato nel 1978.
  – fregata della classe Leander, varata nel 1968, venduta al Cile nel 1990 e rinominata Ministro Zenteno, radiata nel 2006.